Delange bzw. DeLange ist der Familienname folgender Personen:
 Eddie DeLange (1904–1949), US-amerikanischer Songwriter und Bandleader
 Herman-François Delange (1715–1781), belgischer Komponist und Violinist der Vorklassik
 Hubert Delange (1913–2003), französischer Mathematiker
 Ilse DeLange (Ilse de Lange; * 1977), niederländische Sängerin

Siehe auch:
 Satz von Delange, Lehrsatz des mathematischen Gebiets der Zahlentheorie